O Encontro Nordestino de Xaxado é um evento realizado anualmente em Serra Talhada em Pernambuco, Terra de Lampião e Capital do Xaxado, pela Fundação Cultural Cabras de Lampião.

O Encontro Nordestino de Xaxado é realizado no primeiro final de semana de junho e reúne grupos de xaxado de todo nordeste que se apresentam na Terra do Rei do Cangaço, foi realizado pela primeira vez em 2002, com apresentação dos grupos do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Pernambuco.

O II Encontro Nordestino de Xaxado, aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2004, no Batukão Serra Talhada, com apresentações folclóricas, artesanato, livros e apresentações musicais.

O IV Encontro Nordestino de Xaxado foi realizado nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2006, com apresentação de Grupos de Forró, feira de artesanato, apresentação de documentários e outras atrações.

O V Encontro Nordestino de Xaxado comemorou os 110 anos de Lampião, foi realizado nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2007, na Estação do Forró, Serra Talhada – Pernambuco

O VI Encontro Nordestino de Xaxado – 70 anos da morte de Lampião, está programado para 2008 de 6 a 8 de junho na Serra Talhada, Pernambuco.

Grupos 
 Associação Pauloafonsina de Teatro e Danças - Paulo Afonso - BA
 Banda Currupio e Josildo Sá.
 Grupo Bando de Lampião - Touros - RN.
 Grupo Cangaceiras de Lampião - Solidão - PE.
 Grupo de Danças Folclóricas Tenente Lucena/SESC - João Pessoa PB.
 Grupo de Xaxado Bandoleiros de Solidão - Solidão - PE.
 Grupo de Xaxado Cabras de Lampião - Serra Talhada - PE.
 Grupo de Xaxado Cangaceiros de Vila Bella - Serra Talhada - PE.
 Grupo de Xaxado Manoel Martins - Serra Talhada - PE.
 Grupo de Xaxado Maria Bonita - Serra Talhada - PE.
 Grupo de Xaxado Raízes do Cangaço - Serra Talhada - PE.
 Grupo Filhos do Sertão - Patos - PB.
 Grupo Maria Bonita - Umari - CE.
 Grupo Mulheres no Cangaço - João Pessoa - PB.
 Grupo Parafolclórico Terra da Luz - Fortaleza - CE.
 Grupo Raízes Nordestinas - Fortaleza - CE.
 Grupo Rastro de Lampião - Olho d'Água do Casado - AL.
 Lampião, O Rei do Cangaço - Propriá - SE.

Ligações externas 
 

Cultura de Pernambuco
Cultura de Serra Talhada